Voici la liste des planètes mineures numérotées de 274001 à 275000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 274001 à 275000

274001-274100

274101-274200

274201-274300

274301-274400

274401-274500

274501-274600

274601-274700

274701-274800

274801-274900

274901-275000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000